Podlužany

  Village du district de Bánovce nad Bebravou, voir Podlužany
  Village du district de Levice, voir Podlužany